12-й батальон может означать:
 12-й Австралийский пехотный батальон
 2-й/12-й Австралийский пехотный батальон
 12-й батальон лёгкой пехоты «Шавнабада»
 12-й механизированный батальон
 12-й батальон морской пехоты «Эсмеральдас»
 12-й батальон обеспечения Подольских уланов
 12-й отдельный лыжный батальон
 12-й отдельный оленье-лыжный батальон
 12-й отдельный сапёрный батальон
 12-й отдельный инженерный батальон
 12-й пехотный батальон (Грузия)
 12-й разведывательный батальон Подольских уланов
 12-й батальон территориальной обороны
 12-й батальон управления Подольских уланов
 12-й батальон шуцманшафта